— японская манга, автором которой является Мицуру Сугая. Выпускалась в журнале CoroCoro Comic с 1978 по 1984 год. Получила премию манги Сёгакукан в 1983 году как лучшее кодомо-произведение года. По мотивам манги студией Shin-Ei Animation был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу Nippon Television с 5 апреля по 27 сентября 1982 года. Всего выпущено 26 серий аниме.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Араси Исино, который может попадать в игровое измерение. Так он проходит разнообразные аркадные игры. Параллельно с ним участвуют ещё 2 игрока: Сатору Даймондзи и Исии, которые намереваются превзойти Араси по количеству очков. Его главным оружием является волчок, который вместе с рукой Араси при максимальной скорости начинает пылать огнём. Также Араси может входить в режим турбо, в результате чего его способности многократно увеличиваются. Это самый первый в истории аниме-сериал, где главным персонажем становится геймер, а сюжет концентрируется вокруг компьютерных игр и киберспорта.

Роли озвучивали 
Сотоми Мадзима — Араси
Эйко Ямада — Сатору
Кэньити Огата — Иппэйта
Акира Камия — Тофу
Ацуко Минэ — мама Араси
Гара Такасима — Эрика Ното
Хидэкацу Сибата — король Энма
Итиро Нагай — председатель Нандо
Дзюнко Хори — Тонгараси
Канэта Кимоцуки — Каманосукэ
Кадзухико Иноуэ — Пондо
Кадзуя Татэкабэ — Монстр
Китон Ямада — оператор станции
Кэйко Ёкодзава — Сумирэ Мацумото
Масако Мацубара — Сумирэ Мацумото
Масаси Амэномори — Босс
Митио Хасама — отец Араси

Примечания

Ссылки 
Обзор манги на сайте Manga info 

Shin-Ei Animation